Brunetti ima više značenja:
 Brunetti, Imperia
 Brunetti, Vicenza